Марат Мирзаевич Арсланов (род. 7 февраля 1944) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Академии наук Республики Татарстан, заведующий кафедрой алгебры и математической логики Казанского (Приволжского) федерального университета, заведующий отделом алгебры НИИММ КГУ.

Биография 
Окончил механико-математический факультет Казанского университета (1966).

В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году — докторскую.

Основатель и руководитель научной школы по математической логике, получившей международное признание. Им получены крупные результаты в теории вычислимости, в частности, в исследовании алгебраической структуры упорядочения  и в разработке иерархической структуры вычислимых функций. Широкое распространение получили разработанные им критерии полных в соответствующем уровне  классов арифметических множеств, известные в литературе как критерии полноты Арсланова.

Семья 
Сын Марата Мирзаевича, Арсланов Камиль Маратович — заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета.

Монографии 
 Рекурсивно-перечислимые множества и степени неразрешимости (1986)
 Локальная теория степеней неразрешимости (1987)
 Иерархия Ершова (2007)

Почётные звания 
 Действительный член Академии Наук Республики Татарстан
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
 Заслуженный деятель науки Республики Татарстан
 Заслуженный профессор Казанского университета

Должности 
 Заведующий кафедрой алгебры и математической логики Казанского государственного университета
 Заведующий отделом алгебры Научно-исследовательского института математики и механики Казанского государственного университета
 Председатель диссертационного совета Д 212.081.24 по защитам докторских и кандидатских диссертаций
 Член Международной ассоциации символической логики с 1985
 Член Европейского комитета ASL, с 1994 по 1999
 Член совместного AMS/ASL комитета по переводам с русского и других восточно-европейских языков, с 1995 по 2003
 Член редколлегии журнала Mathematical Logic Quarterly c 1993
 Член редколлегии журнала Journal of Universal Computer Science c 1994
 Действительный член Академии Наук Республики Татарстан с 2016
 Член редколлегии журнала Lobachevskii Journal of Mathematics с 1998
 Член редколлегии журнала Ученые записки Казанского университета. Серия физико-математических наук с 2004
 Член редколлегии журнала Asia-European Journal of Mathematics с 2007
 Член редколлегии журнала Известия ВУЗов. Математика с 2008

Ученики 
Под его руководством подготовлено семь кандидатов и шесть докторов наук (в скобках указаны даты защиты кандидатской и докторской диссертаций).

 Дёгтев, Александр Николаевич (1973, 1983), д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой алгебры и математической логики Тюменского государственного университета (1974—2007), ум. в 2013 году
 Селиванов, Виктор Львович (01.03.1979, 1989), д.ф.-м.н., заведующий кафедрой информатики и дискретной математики Новосибирского педагогического университета (1991-н.в.)
 Соловьёв, Валерий Дмитриевич (07.02.1980), д.ф.-м.н., профессор, математик и лингвист, чемпион России по игре Го (1987), президент Российской Федерации Го (1994—1997)
 Бухараев Наиль Раисович (22.12.1983), к.ф.-м.н., доцент
 Ишмухаметов, Шамиль Талгатович (04.12.1986, 19.06.2003), д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической информатики и компьютерной безопасности Ульяновского государственного университета (2001—2006)
 Кузьмина Тамара Михайловна (05.09.1988), к.ф.-м.н.
 Липачева Екатерина Владимировна (13.05.1997), к.ф.-м.н.
 Калимуллин, Искандер Шагитович (21.06.2001, 08.09.2009), д.ф.-м.н., профессор, федеральный профессор, профессор РАН
 Фролов Андрей Николаевич (22.11.2005, 06.06.2014), д.ф.-м.н., доцент
 Батыршин Ильнур Ильдарович (12.03.2009), к.ф.-м.н.
 Ямалеев Марс Мансурович (08.09.2009), к.ф.-м.н.
 Зубков Максим Витальевич (08.09.2009), к.ф.-м.н.
 Корнеева Наталья Николаевна (28.03.2012), к.ф.-м.н.

Примечания

Ссылки 
 Страница М. М. Арсланова на старом сайте Казанского университета
 Страница М. М. Арсланова на новом сайте Казанского университета
 Академия наук Республики Татарстан
 

Математики России